Los términos Pokémon, Pokemón o Pokemon pueden referirse a:

Pokémon, franquicia multimillonaria, originalmente un videojuego creado por Satoshi Tajiri.
Pokémon, la serie de videojuegos de rol desarrollados por Game Freak. 
Pokémon, serie de anime basada en los videojuegos.
Pokémon, manga basado en la saga de videojuegos.
Pokémon Trading Card Game, juego de cartas coleccionables basado de la serie de anime y videojuegos.
 Videojuegos de Pokémon, la lista completa de juegos basados en la franquicia.
Pokémon Stadium, videojuego de Pokémon lanzado en abril del 2000 para Nintendo 64.
Pokémon The First Movie: Mewtwo Strikes Back, primera película basada en la serie de anime Pokémon.
Pokémon Red y Blue, dos videojuegos de rol desarrollados por Game Freak y publicados por Nintendo para su consola portátil Game Boy.
Pokémon Gold y Silver, segunda entrega de la serie de videojuegos de Pokémon, de género RPG, desarrollados por la compañía japonesa Game Freak y publicados por Nintendo para su consola portátil Game Boy Color.
Pokémon Ruby y Sapphire, tercera entrega de la serie de videojuegos de Pokémon desarrollados por la compañía japonesa Game Freak y publicados por Nintendo para su consola portátil Game Boy Advance.
Pokémon Platinum, tercer juego de la IV Generación de Pokémon.
Pokémon Stadium 2, videojuego editado el 19 de octubre de 2001 para Nintendo 64, siendo la secuela directa de Pokémon Stadium.
Pokémon Yellow
Pokémon GO, juego virtual para aplicación informática.
Operación Pokémon, investigación judicial desarrollada en Galicia (España) desde 2012, en relación con distintos episodios de supuesta corrupción.
Pokemón, tribu urbana muy popular en Chile especialmente entre el 2005 y el 2009.